Distrikt Huallanca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Huallanca (Bolognesi), Distrikt in der Provinz Bolognesi (Region Ancash)
 Distrikt Huallanca (Huaylas), Distrikt in der Provinz Huaylas (Region Ancash)